Phaëton (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Faëton, een toneelstuk van Vondel
 Phaethon (planetoïde), een planetoïde
 Phaeton (planeet), een speculatieve planeet
 Phaeton (carrosserie)
 Volkswagen Phaeton
 Phaethon, een geslacht van keerkringvogels 
 Phaethon (achtbaan), een achtbaan in attractiepark Gyeongyu World